Ektoplasma kan syfta på:

 Ektoplasma (paranormalt fenomen) – påstås vara ett vanligen vitt eller grått gelatinliknande material som utsöndras från ett spiritistiskt mediums kropp under djup trans
 Ektoplasma (cellbiologi) – den klara proteinfattigare, icke-korniga yttre delen av en cells cytoplasma